Best, een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant

 Personen
 George Best (1946-2005), Noord-Iers voetballer
 Jan Willem Best (1860-1900), Nederlands beeldhouwer en tekenaar
 James Best (1926-2015), Amerikaans acteur
 Pete Best (1941), Brits drummer

 Overig
 MHC Best, Nederlandse hockeyclub
 NPO Best, Nederlands themakanaal van de publieke Omroep
 Station Best, spoorwegstation in Nederland
 Best (2000), een Britse film uit 2000 over de voetballer George Best

Zie ook 
 BEST (doorverwijspagina)
 Best Of (doorverwijspagina)